Elba poate însemna:

Elba, insulă în Italia
ELBA, o companie producătoare de sisteme de iluminat din Timișoara
Râul Elba, pe numele originar Elbe, un fluviu ce traversează Cehia și Germania și se varsă în Marea Nordului
BCM Timișoara (Elba), echipa de baschet a companiei ELBA